Leesville est le nom de plusieurs localités des États-Unis:
 
 Leesville (Louisiane)
 Leesville (Ohio)

Voir aussi